Mika Diol est un entrepreneur, né à Dakar au Sénégal. Il est le fondateur et CEO de la Startup KaliSpot, une Fintech basée à Atlanta aux Etats-Unis opérant en Afrique de l'ouest et du centre.

Biographie 
Après une carrière au sein de multinationales dont Microsoft et Oracle, il fonde en Janvier 2021 à partir de son garage à Atlanta aux États-Unis la startup KaliSpot, une fintech .   

Il se donne comme objectif la transformation de l'accès aux services financiers en Afrique de l'ouest et du centre par la mise en place d'un réseau de distribution automatisé multi-fournisseurs.   

En juillet 2022, sa startup est acceptée dans le programme de 500 Startups, un accélérateur de startups de renom basé dans la Silicon Valley en Californie, aux Etats-Unis, devenant ainsi la première startup d'Afrique de l'ouest francophone à rentrer dans leur portfolio. KaliSpot réalise sa levée de fond pré-amorçage (pre-seed) dans la même période pour un montant non communiqué.   

La pertinence des solutions apportées sur le marché par Mika Diol sont perçues, par les acteurs de l'écosystème des fintechs dans la sous-région, comme innovatrices car constituant une passerelle entre le monde des services financiers digitaux (mobile money, crypto monnaies, ...) et celui des services financiers physiques (argent liquide).

Références 

Personnalité sénégalaise du monde des affaires